Călugăru se poate referi la:

Localități 
Călugăru, sat în județul Teleorman

Hidronime 
 Călugăru, curs de apă în județul Caraș-Severin
 Râul Călugăru Mic, un afluent al râului Putna

Nume de persoane 
 Ion Călugăru (1902 -1956), prozator român
 Alice Călugăru (1886 - 1933), poetă română

Vezi și 
 Călugăr (dezambiguizare)
 Călugăreni (dezambiguizare)
 Călugăreanu (nume de familie)

 Râul Călugărul (dezambiguizare)
 Râul Călugăreasa (dezambiguizare)